Uroš Vidmar, slovenski hokejist, * 10. oktober 1980, Jesenice.

Vidmar je svojo profesionalno kariero začel leta 1997 v klubu HK Acroni Jesenice, kjer je igral večino svoje kariere, z izjemo dveh sezon pri klubu HK Slavija in zaključka kariere v klubu HK Triglav Kranj. Z Jesenicami je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezonah 2007/08 in 2008/09.

Za slovensko reprezentanco. je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, od tega dveh v elitni diviziji.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 99/00
|
| 29
| 2
| 1
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 23
| 0
| 7
| 7
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 19
| 1
| 3
| 4
| +7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 3
| 3
| 6
| +9
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 3
| 11
| 14
|
| 32
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 16
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 8
| 7
| 15
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 13
| 2
| 7
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 21
| 7
| 8
| 15
|
| 38
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 12
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 5
| 10
| 15
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 52
| 1
| 8
| 9
| -9
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 38
| 1
| 8
| 9
| -5
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 28
| 1
| 2
| 3
| +3
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 26
| 2
| 7
| 9
|
| 22
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 15
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 25
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 455
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 446
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 79
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HK Triglav Kranj
Jeseniški športniki